Прилепин — русская фамилия.

Известные носители 
 Прилепин, Александр Сергеевич (1941—1985) — советский тренер по тяжёлой атлетике.
 Прилепин, Даниил Геннадьевич — российский дипломат.
 Прилепин, Захар (род. 1975) — русский писатель, политический деятель.